Degussa Goldhandel steht für:
 der ehemalige physische Goldhandel nebst Barrenproduktion der (Evonik) Degussa, die Barrenproduktion aufgegangen in Umicore
 die Markennutzungsrechte des ehemaligen Goldhandels der Degussa, seit 2010 genutzt durch die Degussa Sonne/Mond Goldhandel der Bankiersfamilie von Finck